Недбал () — чешская фамилия. Известные носители:
 Недбал, Карел (1888—1964) — чешский дирижёр и композитор
 Недбал, Оскар (1874—1930) — чешский альтист, дирижёр и композитор
 Недбал, Милош (1906—1982) — чешский актёр